Рекамачи има више значења:

 Рекамачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рекамачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику